Joel Miller – personaggio del videogioco The Last of Us
 Joel Miller – pallavolista britannico